Nowa lewica – ruch polityczny w Europie Zachodniej w latach 60. XX wieku
 Nowa Lewica – nazwa polskich partii politycznych w XXI wieku